Чемпіонат УРСР з футболу 1952 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 4 зонах (1 група), участь у змаганнях брали 48 клубів.

Перша група

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

Фінал першої групи

Друга група

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

Фінал другої групи 
Підсумкова таблиця

Посилання 
 Першість України - 1952  
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1952 

52
УРСР
1952 в українському спорті